Franciaország
Rémilly, település Moselle megyében
Rémilly, település Nièvre megyében